Boljare – wieś w Serbii, w okręgu jablanickim, w gminie Vlasotince
 Boljare – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Sjenica
 Autostrada Bar – Boljare